Die Spielzeit 1966/67 war die 18. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Doppelrunde zu je 14 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Schweizermeister

1. Schweizermeistertitel für den ATV Basel-Stadt

Einzelnachweise 

1966_1967
Handballsaison 1966/67